Bianchi, množné číslo italského přídavného jména „bianco“ = bílý. V Itálii je to velmi časté příjmení.

Osobnosti 
 Carlos Bianchi, argentinský fotbalista a trenér (* 1949)
 Daniela Bianchi, italská filmová herečka (* 1942)
 Francesco Bianchi-Ferrari, malíř lombardské školy, (1457–1510)
 Francesco Bianchi, italský malíř, (1603–1658)
 Francesco Giuseppe Bianchi, italský operní skladatel (1752–1810)
 Francesco Bianchi, italský hudebník, virtuos na saxofon (* 1972)
 Francesco Bianchi, italský malíř (* 1984)
 Frederico Bianchi, milánský malíř, (1682–1742)
 Gerardo Bianchi, italský malíř, (1845–1922)
 Giovanni Bianchi, italský spisovatel, (1693–1775)
 Giovanni Battista Bianchi, italský anatom, (1681–1761)
 Jules Bianchi, francouzský automobilový závodník (1989–2015)
 Kenneth Bianchi, americký sériový vrah (* 1951)
 Lucien Bianchi, italský jezdec Formule 1, (* 1934)
 Luigi Bianchi, italský matematik, (1856–1928)
 Maurizio Bianchi, italský hudebník, (* 1955)
 Mosé Bianchi, italský malíř, (1840–1904)
 Pietro Bianchi, římský malíř, (1694–1740)
 Team Bianchi, cyklistický tým, pravidelný účastník vrcholných cyklistických soutěží

 Bianchi značka automobilů
 Bianchi značka jízdních kol

Geografie 
 Bianchi, městečko v italské provincii Cosenza, Kalábrie

Externí odkazy